Androy (regio), regio in Madagaskar
 Androy (plaats), plaats in Madagaskar